Хефнер (; ) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хефнер, Август (1912—1999) — оберштурмфюрер СС, офицер зондеркоманды 4a, осуществлявшей расстрелы в Бабьем Яру.
 Хефнер, Кай (род. 1989) — немецкий гандболист, выступает за немецкий клуб «Ганновер-Бургдорф» и сборную Германии на позиции правого полусреднего.
 Хефнер, Кристал (род. 1986) — американская фотомодель и певица.
 Хефнер, Райнхард (1952—2016) — восточно-германский футболист и немецкий футбольный тренер.
 Хефнер, Хью (1926—2017) — американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy.
 Хефнер-Альтенек, Фридрих фон (1845—1904) — немецкий инженер-электротехник.

См. также 
 Хёфнер, Маттиас (род. 1975) — немецкий бобслеист.
 Хёфнер, Эрнст (1929—2009) — министр финансов ГДР.
 Хафнер
 Хеффнер